Een overzicht van gemeenten in de Spaanse provincie Pontevedra. In de eerste kolom staat het gemeentenummer, waarvan de eerste twee cijfers verwijzen naar de provincie met nummer 36000.

 
Pontevedra